Il nome Provincia Settentrionale (o Provincia Nord, Provincia del Nord) può riferirsi a unità amministrative di diversi paesi:

 La Provincia Settentrionale della Papua Nuova Guinea
 La Provincia Settentrionale del Ruanda
 La Provincia Settentrionale della Sierra Leone
 La Provincia Settentrionale dello Sri Lanka
 La Provincia Settentrionale dell'Uganda (vecchio ordinamento)
 La Provincia Settentrionale dello Zambia
 La Provincia Nord della Nuova Caledonia